Die All England 1925 fanden vom 3. bis zum 8. März 1925 in London statt. Es war die 22. Auflage des zu dieser Zeit bedeutendsten Badminton-Championats. Das Turnier fand zum elften Mal in der Horticultural Hall in Westminster statt. Der Titel des Vorjahres konnte nur im Mixed verteidigt werden.

Austragungsort 
 Lindley Hall, Royal Horticultural Halls, Vincent Square, Westminster

Finalergebnisse

Herreneinzel

Dameneinzel

Weblinks 
 All England Champions 1899-2007

Badmintonwettbewerb in London
Badminton 1925
1925
Sportveranstaltung in der City of Westminster